Curley Culp – ex giocatore di football americano statunitense 
 Julia Culp – mezzosoprano olandese
 Oveta Culp Hobby – militare e politica statunitense
 Robert Culp – attore, sceneggiatore e regista statunitense
 Steven Culp – attore statunitense